Vauvenargues kan syfta på:

 Vauvenargues, Bouches-du-Rhône, fransk kommun
 Luc de Clapiers de Vauvenargues, fransk markis